steht für:

 World Trade Center (2001–heute), aktueller World Trade Center Komplex in New York City
 World Trade Center, ein am 11. September 2001 zerstörter Gebäudekomplex in New York City

Durch die Terroranschläge am 11. September 2001 zerstörte Gebäude des World Trade Centers in New York:
 World Trade Center 3, auch Marriott World Trade Center, zerstörtes Hotel
 World Trade Center 4, zerstörtes Bürohaus
 World Trade Center 5, zerstörtes Bürohaus
 World Trade Center 6, zerstörtes Bürohaus
 World Trade Center 7, zerstörter Wolkenkratzer
 World Trade Center (PATH-Station)
 World Trade Center Site (auch Ground zero), das Gelände des Gebäudekomplexes nach der Zerstörung der Gebäude

Gebäudekomplexe in New York, teilweise im Bau befindlich:
 One World Trade Center, Neubau anstelle des alten World Trade Center
 Two World Trade Center, 200 Greenwich Street, Architekt Norman Foster
 Three World Trade Center, 175 Greenwich Street, Architekt Richard Rogers
 Four World Trade Center, 150 Greenwich Street, Architekt Fumihiko Maki
 7 World Trade Center, Architekt David Childs, 2006 fertiggestellt
 National September 11 Memorial and Museum (World Trade Center Memorial), 2014 fertiggestellt

Weitere Gebäude (Auswahl von etwa 300 World Trade Center weltweit):
 World Trade Center (Amsterdam), Bürokomplex in Amsterdam-Zuid
 World Trade Center (Brüssel), Gebäude in Brüssel
 World Trade Center Colombo, Zwillingsgebäude in Colombo (Sri Lanka)
 World Trade Center Dresden, Bürogebäude in Dresden
 World Trade Centre (Dubai), Konferenz- und Geschäftszentrum in Dubai
 World Trade Center (Genua), Bürogebäude in Genua, Italien
 World Trade Center (Helsinki), Gebäude in Helsinki, Finnland
 Bahrain World Trade Center, Gebäude in Manama, Bahrain
 World Trade Center Montevideo, Gebäude in Montevideo, Uruguay
 Nanjing World Trade Center Tower 1, China
 World Trade Center (Stockholm)

World Trade Center steht auch für:
 World Trade Center (Film), Spielfilm von Oliver Stone (2006)
 China World Trade Center, Entwicklungsgebiet in Peking

Siehe auch:
 Liste der World Trade Center
 World Trade Centers Association
 WTC (Begriffsklärung)
 Wuhan World Trade Tower